Shepway bezeichnet:

 Shepway (Maidstone), in Maidstone, Kent, England
 Folkestone and Hythe, ein District in der Grafschaft Kent in England
 Isle of Sheppey, eine englische Insel im Mündungstrichter (Ästuar) der Themse